Steenstrup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Steenstrup (1934–2014), dansk japanolog
 Japetus Steenstrup (1813–1897), dansk naturforskare
 Johannes Steenstrup (1844–1935), dansk historiker
 Knud Steenstrup (1842–1913), dansk geolog
 Mathias Steenstrup (1822–1904), dansk författare
 Poul Steenstrup (1772–1864), norsk bergverksdirektör

Danska efternamn